Mississippi steht für:
 Mississippi River, Fluss in den Vereinigten Staaten
 Mississippi (Bundesstaat), Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Mississippi River (Ontario), Fluss in Kanada
 Mississippi County (Arkansas), County in den Vereinigten Staaten
 Mississippi County (Missouri), County in den Vereinigten Staaten
 Mississippi (Lied), Nummer-1-Hit der niederländischen Band Pussycat
 Mississippi (Film), Musicalfilm aus dem Jahr 1935
 Mississippi (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie aus dem Jahr 1983
 Mississippi – Fluß der Hoffnung, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1994
 Mississippi (Spiel), Brettspiel von Roland Siegers
 die in den Vereinigten Staaten übliche Zählweise, um den Sekundentakt einzuhalten. „Ein Mississippi, zwei Mississippi, ...“, siehe  Zählen #Zählen von Sekunden

Siehe auch:
 Mississippi Authority for Educational Television Tower
 Mississippi Blues Trail
 Mississippi Possum Hunters
 Mississippi Queen
 Mississippi River and Bonne Terre Railway